De Wieger
 Wieger Hendrikus Idzerda
 Wieger Emile Mensonides
 Wieger Wesselink